Полный список призёров Олимпийских игр по фехтованию среди мужчин в 1900—2020 годах.

Призёры в индивидуальных соревнованиях

Шпага

Рапира

Сабля

Призёры в командных соревнованиях

Шпага

Рапира

Сабля

Примечания 

Соревнования по фехтованию